Dit is een lijst van Koningen van Númenor, die beschreven worden in de werken over de fictieve wereld Midden-aarde van J.R.R. Tolkien. De meeste koningen namen bij hun kroning een naam die begint met Tar of voegden dit aan hun naam toe. Tar is Quenya voor 'hoog', als in 'van hoge afkomst'.

Koningen van Númenor

Elros
Elros Tar-Minyatur werd geboren in het jaar 525 van de Eerste Era als zoon van Eärendil en Elwing. Tijdens de Oorlog van Gramschap was hij met zijn moeder en broer aan de vernietiging van Beleriand ontkomen. Na afloop de gaven de Valar de halfelfen Elros en zijn broer Elrond de keuze of ze elf of mens wilden worden. In tegenstelling tot zijn broer koost Elros mens te worden en trok met vele menselijke overlevende naar het door de Valar opgerichte eiland Númenor, waarvan hij aan het begin van de Tweede Era de eerste koning wordt. Elros overlijdt in het jaar 442 van deze Era op 500-jarige leeftijd.

Vardamir Nólimon
Vardamir Nólimon werd geboren in het jaar 67 van de Tweede Era. Zijn eerste naam betekent "Juweel van Varda", zijn tweede naam betekent "geleerd". Na zijn vaders dood is het de beurt aan Vardamir Nólimon om de troon te bestijgen. Deze gaf de scepter echter vrijwel direct door aan zijn zoon Tar-Amandil. Niettemin wordt Vardamir Nólimon geacht ten minste een jaar over Númenor te hebben geregeerd en geldt dus als tweede koning van Númenor. Vardamir overlijdt in het jaar 471.

Tar-Amandil
Tar-Amandil is de derde koning van Númenor. Zijn vader gaf niet veel om het koningschap en had de scepter bij de dood van Elros meteen doorgegeven aan Amandil, die zijn naam naar Númenoreaans gebruik meteen veranderde in Tar-Amandil. Tar-Amandil heerst 148 jaren lang. Amandil betekent in het Quenya 'toegewijd aan Aman'. Zijn naam was waarschijnlijk Ar-Aphanuzir in het Adûnaïsch.

Tar-Elendil
Tar-Elendil is de vierde koning van Númenor en befaamd als geleerde. Zijn oudste dochter, Silmariën, was getrouwd met Elatan, heer van Andúnië en via deze lijn stammen via Elendil uiteindelijk de koningen van Arnor en Gondor van hem af. Tar-Elendil wordt door zijn derde kind en enige zoon Meneldur opgevolgd.

Tar-Meneldur
Tar-Meneldur is de vijfde koning van Númenor. Meneldur's dochter Ailinel trouwde met Orchaldor, een afstammeling van het Huis van Hador. Orchaldor en Ailinel kregen een zoon: Soronto, die tot Meneldur's zoon Tar-Aldarion de opvolgingswet veranderde de diens eerste troonopvolger was, aangezien hij zelf geen zoons maar alleen een dochter had. Tot de wetsverandering kwamen alleen mannen uit de lijn van Elros in aanmerking voor de troonopvolging, waardoor Meneldur koning was geworden, hoewel hij twee oudere zusters had. Tijdens de regering van Meneldur begon in Midden-aarde het kwaad zich weer te roeren wat later Sauron bleek te zijn.

Tar-Aldarion
Tar-Aldarion is de zesde koning van Númenor. Zijn geboortenaam is Anardil maar bij zijn kroning neemt hij de koningsnaam Aldarion aan omdat hij zich veel met hout bezighield; zoals de Valar Oromë de bijnaam Aldaron had, Heer der Bomen. Aldarion sticht het Gilde der Scheepsbouwers en zet een uitgebreid scheepsbouwprogramma op, bedoeld voor vele reizen naar zijn bondgenoot Gil-galad, de Hoge Koning van de Noldor in Lindon, de Númenoraanse kolonie Vinyalondë en voor ontdekkingsreizen langs de kusten van Midden-aarde.

Tar-Ancalimë
Tar-Ancalimë is de zevende heerser en eerste koningin van Númenor.

Tar-Aldarion had de wet ten aanzien van de troonopvolging veranderd. Tot die tijd was het koningschap alleen aan mannen voorbehouden. Dit was tegen het zere been van Soronto, Aldarions neef, die tot dat moment het eerste recht op de troon had, aangezien Aldarion zelf verder geen zonen had.

Tar-Ancalimë heerst langer over Númenor dan enig ander heerser. Zij regeert in totaal 205 jaar, tot zij in het jaar 1280 troonsafstand doet ten gunste van haar zoon Anárion. Zij trouwt uiteindelijk met Hallacar, een afstammeling van Vardamir Nólimon. Ze staat bekend als een eigenzinnig heerser en verwaarloost de goede banden met Gil-galad, die haar vader had opgebouwd.

Tar-Anárion
Tar-Anárion is de achtste koning van Númenor.

Tar-Súrion
Tar-Súrion is de negende koning van Númenor.

Tar-Telperien
Tar-Telperien is de tiende koning van Númenor.

Tar-Minastir
Tar-Minastir is de elfde koning van Númenor.

Tar-Ciryatan
Tar-Ciryatan is de twaalfde koning van Númenor.

Tar-Atanamir
Tar-Atanamir, bijgenaamd de Grote, is de dertiende koning van Númenor.

Tar-Ancalimon
Tar-Ancalimon is de veertiende koning van Númenor.

Tar-Telemmaitë
Tar-Telemmaitë is de vijftiende koning van Númenor.

Tar-Vanimeldë
Tar-Vanimeldë is de zestiende koning van Númenor.

Tar-Alcarin
Tar-Alcarin is de zeventiende koning van Númenor.

Tar-Calmacil
Tar-Calmacil is de achttiende koning van Númenor.

Tar-Ardamin
Tar-Ardamin is de negentiende koning van Númenor.

Ar-Adûnakhôr
Ar-Adûnakhôr (Adûnaïsch) of Tar-Herunúmen (Quenya) is de twintigste koning van Númenor. Bij zijn kroning breekt hij met de traditie om de scepter te aanvaarden onder een naam in het Quenya. Hij zal, net als zijn opvolgers (op een na) regeren onder zijn Adûnaïsche naam.

Ar-Zimrathôn
Ar-Zimrathôn (Adûnaïsch) of Tar-Hostamir (Quenya) is de eenentwintigste koning van Númenor.

Ar-Sakalthôr
Ar-Sakalthôr (Adûnaïsch) of Tar-Falassion (Quenya) is de tweeëntwintigste koning van Númenor.

Ar-Gimilzôr
Ar-Adûnakhôr (Adûnaïsch) of Tar-Telemnar (Quenya) is de drieëntwintigste koning van Númenor.

Tar-Palantir 
Tar-Palantir (Quenya) of Ar-Inziladûn (Adûnaïsch) is de vierentwintigste koning van Númenor.

Ar-Pharazôn 
Ar-Pharazôn (Adûnaïsch) of Tar-Calion (Quenya) is de vijfentwintigste en laatste koning van Númenor tijdens de ondergang van het eiland. Zijn naam betekent ook wel 'De Guldende'

De Lijn van Elros 

 Lijst Koningen van Númenor
Koningen van Numenor